Klüter ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Klüter (* 1950), deutscher Geograph
 Hubert Klüter (1886–1954), deutscher Landrat
 Karlheinz Klüter (1935–2013), deutscher Fotograf, Grafiker und Musikproduzent
 Willy Klüter (* 1955), deutscher Komponist und Musikproduzent